Johan Strömwall, švedski hokejist, * 14. januar 1964, Göteborg, Švedska.

Strömwall je v švedski ligi igral večino kariere za klub Luleå HF, skupno sedemnajst sezon, tri sezone pa tudi za Piteå HC. V sezoni 1995/96 je s klubom Luleå HF osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Ob koncu kariere je igral tri sezone še za EC KAC v avstrijski ligi, ki jo je s klubom tudi osvojil v sezoni 2000/01.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene srebrne medalje. 

V klubu Luleå HF so upokojili njegov dres s številko 12.

Pregled kariere

|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 22
| 9
| 9
| 18
|
| 0
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 33
| 14
| 12
| 26
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 36
| 15
| 8
| 23
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 34
| 19
| 15
| 34
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 36
| 16
| 9
| 25
|
| 14
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 39
| 14
| 17
| 31
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 39
| 23
| 19
| 42
|
| 26
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 9
| 2
| 0
| 2
| -6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 38
| 17
| 18
| 35
|
| 30
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 0
| 2
| 2
| -5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 36
| 14
| 16
| 30
|
| 22
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 13
| 16
| 29
|
| 34
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 37
| 10
| 6
| 16
|
| 22
|
| 11
| 4
| 6
| 10
|
| 10
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 39
| 6
| 7
| 13
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 37
| 16
| 5
| 21
|
| 16
|
| 9
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 36
| 8
| 7
| 15
|
| 6
|
| 13
| 3
| 2
| 5
|
| 16
|-
| Luleå HF
| Evropska liga
| 96/97
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 38
| 13
| 8
| 21
|
| 20
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|-
| Piteå HC
| Švedska liga
| 97/98
|
| 9
| 7
| 7
| 14
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Piteå HC
| Švedska liga
| 98/99
|
| 21
| 11
| 24
| 35
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 11
| 3
| 7
| 10
| +10
| 6
|
| 9
| 6
| 1
| 7
| +5
| 2
|-
| Piteå HC
| Švedska 2. liga
| 99/00
|
| 9
| 6
| 11
| 17
| +13
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 00/01
|
| 49
| 36
| 53
| 89
| +53
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 01/02
|
| 32
| 17
| 21
| 38
| +13
| 18
|
| 11
| 7
| 9
| 16
| +5
| 4
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 02/03
|
| 46
| 20
| 36
| 56
| +19
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 738
| bgcolor="#7FFF00" | 310
| bgcolor="#7FFF00" | 333
| bgcolor="#7FFF00" | 643
| bgcolor="#7FFF00" | +102
| bgcolor="#7FFF00" | 441
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 84
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | +10
| bgcolor="#7FFF00" | 58
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Švedski hokejski trenerji
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti Piteå HC
Hokejisti EC KAC
Hokejisti z upokojenimi številkami